Э́рик Дже́реми Э́дгар Да́йер (; 15 января 1994, Челтнем) — английский футболист, игрок клуба «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии. Выступает на позициях защитника и опорного полузащитника.

Ранние годы 
Эрик является внуком Теда Крокера (1924—1992), который в 1973—1989 годах был секретарём Футбольной ассоциации Англии.

Эрик родился в английском Челтнеме. В 2001 году вместе с родителями и 5 братьями переехал в Португалию, где его матери предложили работу по программе гостеприимства в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу 2004 года. Сначала семья Дайера жила в Алгарве, а затем переехала в Лиссабон. В 2010 году родители Эрика вернулись в Англию, а он остался в Португалии, где занимался в академии лиссабонского «Спортинга».

Клубная карьера 
11 ноября 2012 года Дайер был впервые вызван в основную команду «Спортинга». В этот же день он дебютировал в основном составе в матче против «Браги», отличившись голевой передачей. Свой первый гол за «львов» Эрик забил 26 ноября 2012 года в ворота «Морейренсе» в матче, завершившемся вничью 2:2.

2 августа 2014 года перешёл в английский клуб «Тоттенхэм Хотспур», заключив пятилетний контракт.

16 августа 2014 года дебютировал в чемпионате Англии, где «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Вест Хэм Юнайтед», матч закончился победой 1:0, где он же стал автором забитого мяча.

С сезона 2015/16 переведен главным тренером на новую позицию — опорный полузащитник.

Карьера в сборной 
В начале ноября 2015 года, впервые в карьере был вызван в национальную команду, для участия в товарищеских матчах против Испании и Франции. В товарищеском матче против сборной Германии забил свой первый мяч за национальную сборную, оказавшийся победным в той встрече (3:2 в пользу Англии). Во время Евро-2016 отличился забитым голом в ворота российской национальной команды в первом туре группового этапа.

Достижения 
«Тоттенхэм Хотспур»
 Финалист Лиги чемпионов: 2018/19

Статистика

Клубная

В сборной

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Тоттенхэма»
 Профиль на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии
 Профиль на официальном сайте Премьер-лиги

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Спортинг B» Лиссабон
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»